Поуль Йёргенсен ():
 Йёргенсен, Поуль Пребен (1892—1973) — датский гимнаст.
 Йёргенсен, Поуль (дирижёр) (1934—2003) — датский дирижёр.